Adam Gurowski (1805-1866) – publicysta polityczny, panslawista
 Andrzej Seweryn Gurowski (?-1752) – stolnik kamieniecki
 Ignacy Gurowski (1812-1887) – szlachcic polski, oficer powstania listopadowego, grand Hiszpanii, dyplomata
 Melchior Gurowski (1686-1756) – kasztelan poznański
 Melchior Gurowski (?-1703/1704) – szlachcic polski, działacz państwowy, kasztelan poznański
 Melchior Hieronim Gurowski  (1686-1756) – kasztelan poznański, gnieźnieński i kaliski
 Rafał Gurowski (1716-1797) – kasztelan gnieźnieński
 Władysław Roch Gurowski (ok. 1715-1790) – marszałek wielki litewski